Statuia lui Ion C. Brătianu se poate referi la unul dintre următoarele două monumente:
 Statuia lui Ion C. Brătianu din București - monument proiectat de arhitectul Petre Antonescu și realizat de sculptorul francez Ernest Henri Dubois, ce a fost inaugurat în 18 mai 1903 la intersecția Bulevardului Colței (actual Bulevardul I. C. Brătianu) cu Bulevardul Regele Carol I, și distrus în 1948.
 Statuia lui Ion C. Brătianu din Galați - monument realizat de Oscar Späthe și dezvelit la Galați în 1926.